Gamsia är ett släkte av svampar. Gamsia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gamsia